В одиночному розряді тенісного турніру WTA New Jersey 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Гана Мандлікова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Кеселі-Телфорд 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 

 Відсутня
  Гана Мандлікова (Переможниця)
  Сільвія Ганіка (3-тє коло)
  Венді Тернбулл (2-ге коло)
  Пем Кеселі-Телфорд (чвертьфінал)
  Міма Яушовець (3-тє коло)
  Барбара Поттер (3-тє коло)
  Беттіна Бюнге (півфінал)

 Гана Мандлікова (півфінал)
 Даянн Балестрат (3-тє коло)
 Лесті Аллен (1-ше коло)
 Кенді Рейнолдс (1-ше коло)
 Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
 Венді Проса (чвертьфінал)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

WTA New Jersey